Simonyi András (1914–2002) magyar származású francia válogatott labdarúgó
 Simonyi András (1952) diplomata
 Simonyi András (1976) sportújságíró, futsaledző